Fågelskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fågelskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Fågelskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,

Se även
Fågelskär
Vitfågelskär

Robotskapade Finlandförgreningar